Ломонос исфаганский, или клематис исфаганский () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Среднюю Азию и Иран.

Произрастает на степных склонах в кустарниках.

Ботаническое описание 
Стебли прямые или лазящие, в верхней части как и ветви беловатые, ребристые.

Листья кожистые, толстоватые; нижние — цельные, иногда по краям надрезанные; остальные перисто-рассечённые, иногда с обвивающимися вокруг опоры черешком; верхние нередко дуговидно вниз изогнутые; доли более менее сильно расставленные, боковые доли длиной 1—4 см, ланцетно-линейные, линейные, или 3—5-лопастные или цельнокрайные только с редкими неясными зубчиками.

Цветки в длинном ветвистом метельчатом соцветии, мелкие. Чашелистики желтовато-белые, эллиитически-ланцетные, с нижней стороны по краю, иногда кроме того по всей поверхности пушистые.

Плодики сжатые, опушённые. Столбик длиной 3—4 см, на вершине более коротко перисто-опушённый.

Таксономия 
Вид Ломонос исфаганский входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

исфаганский
Флора Центральной Азии
Лианы